ATH puede referirse a:

Lugares
 Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (Grecia), por su código IATA.
 También puede referirse a la localidad belga de Ath.

Idiomas
 Lenguas atabascanas, por el código ISO 639-2 alpha-3.

Deportes
 Diminutivo del nombre del Athletic Club.

Empresas
 ATH, red puertorriqueña de cajeros electrónicos, perteneciente a Evertec.

Referencias 

Siglas